Михаил Васильевич Федорюк () — советский математик, доктор физико-математических наук (1967), профессор Московского физико-технического института.

Биография 
Родился 30.09.1934 в Свердловске.

Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1957) и аспирантуру (1960, научный руководитель И. М. Гельфанд). В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию.

С 1960 работал на кафедре высшей математики Московского физико-технического института: ассистент, с 1963 — доцент, с 1967 г. профессор.

С 1966 г. по совместительству старший научный сотрудник Акустического института им. Н. Н. Андреева.

Доктор физико-математических наук (1967), профессор (1969). Кандидат в члены-корреспонденты АН СССР (1990).

Трагически погиб 7 октября 1990 года.

Труды 
Автор серии работ, посвящённых асимптотическому исследованию решений обыкновенных дифференциальных уравнений, а также асимптотике решений линейных уравнений высокого порядка. Является создателем многомерного метода перевала нахождения асимптотики интегралов. Автор учебников «Лекции по теории функций комплексного переменного» (совм. с М. И. Шабуниным и Ю. В. Сидоровым), «Обыкновенные дифференциальные уравнения» (3-е изд. — 2009) и «Сборника задач по теории асимптотических функций» (коллектив авторов), выдержавших несколько изданий и переведённых на иностранные языки.

Монографии 
 «Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой механики» (совм. с В. П. Масловым),
 «Метод перевала» (2-е изд. — 2010),
 «Асимптотические методы для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений» (2-е изд. — 2009)
 Асимптотика: интегралы и ряды. — М. : Наука, 1987. — 544 с.; 21 см. — (СМБ. Справ. мат. б-ка), (2-е изд. — 2009).

Литература

Ссылки 
 Михаил Васильевич Федорюк (некролог) УМН, 1991, том 46:2(278), 205—207.
 Журнал вычислительной математики и математической физики, Том 31. Изд-во Академии наук СССР., 1991 (Некролог)
 «Михаил Васильевич Федорюк», Дифференц. уравнения, 27:5 (1991), 914—915
 Федорюк М. В. Метод перевала. 
 МФТИ. Наши преподаватели. Избранные биографии

Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели кафедры высшей математики Московского физико-технического института